Сергей Альбертович Пострехин (1 ноября 1957, Херсон, Украинская ССР, СССР) — советский гребец на каноэ, олимпийский чемпион 1980 года, чемпион мира 1979 года, заслуженный мастер спорта СССР (1979).

Окончил Херсонский технологический институт (1978)

Биография 
 Олимпийский чемпион 1980 в гребле на каноэ-одиночке на дистанции 500 м
 Серебряный призёр олимпийских игр 1980 в гребле на каноэ-одиночке на дистанции 1000 м
 Чемпион мира 1979 (каноэ-одиночка, 500 м)
 Бронзовый призёр чемпионатов мира: 1978 (каноэ-двойка, 1000 м), 1978 (каноэ-одиночка, 500 м)
 Неоднократный чемпион СССР 1976 — 1984 годов на каноэ-одиночке и каноэ-двойке
 Старший тренер по каноэ Объединённой команды на олимпийских играх 1992. Подготовил чемпионов Олимпийских игр Масейкова Александра Анатольевича, Довгаленка Дмитрия Александровича.
 тренер сборной команды России. Подготовил чемпиона мира Мелантьева Виктора Сергеевича (2011, 2013).

Награждён орденами Дружбы народов (1980), За заслуги III степени (2002).

Примечания

Ссылки 
 
 

Гребцы на байдарках и каноэ СССР
Олимпийские чемпионы от СССР
Олимпийские чемпионы по гребле на байдарках и каноэ
Чемпионы летних Олимпийских игр 1980 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1980 года
Чемпионы мира по гребле на байдарках и каноэ
Гребцы на байдарках и каноэ по алфавиту
Выпускники Херсонского национального технического университета